Vredeburg (Haarlemmermeer), buurtschap in Noord-Holland
Vredeburg (Indonesië), 18e-eeuws fort in Jogjakarta, ook wel Rustenburg geheten en heden een museum

Zie ook
Vredenburg
Vredenburgh